Jeju bezeichnet:

 eine Insel in Südkorea, siehe Jejudo
 eine Stadt auf dieser Insel, siehe Jeju-si
 eine aus dieser Insel und einigen kleineren Inseln gebildete Provinz, siehe Jeju-do 
 Jeju-Vulkaninsel und Lavatunnel, UNESCO-Weltnaturerbestätte auf dieser Insel
 Jeju Air, südkoreanische Fluggesellschaft
 Jeju United, Fußballteam aus der Stadt